Celsius poate fi:

 Celsius, scară de măsurare a temperaturii
 Anders Celsius, astronom suedez care a inventat scara de temperatură Celsius
 Celsius 2000, companie producătoare de centrale termice din România